

Codici 
 LAW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Lawton Municipal, Lawton (Oklahoma), Stati Uniti

Sigle 
 M72 LAW cioè Light Antitank Weapon, lanciarazzi degli anni '60 dell'esercito statunitense
 Light Anti-armour Weapon 80 – un lanciarazzi sviluppato negli anni '80 per l'esercito inglese

Persone 
Acie Law – allenatore di pallacanestro ed ex cestista statunitense 
Bernard Francis Law –  cardinale e arcivescovo cattolico statunitense
Denis Law – calciatore scozzese
Evander Law – scrittore, insegnante e generale statunitense
Garry Law – rugbista a 15 e allenatore di rugby a 15 scozzese
John Law –  economista e finanziere scozzese integratosi in Francia
John Phillip Law –  attore statunitense
Josh Law – calciatore inglese, fratello di Nicky
Jude Law – attore britannico
Katrina Law – attrice statunitense
Kelley Law – ex giocatrice di curling canadese
Kirby Law – ex hockeista su ghiaccio canadese
Leslie Law – cavaliere britannico
Michael Andrew Law – pittore hongkonghese
Nathan Law – politico e attivista cinese
Nicky Law – calciatore inglese
Olivier Law – sindacalista statunitense
Phyllida Law – attrice scozzese
Rick Law – fumettista statunitense
Tommy Law – calciatore scozzese
Ty Law – ex giocatore di football americano statunitense
Vic Law – cestista statunitense
Walter Law – attore e regista statunitense

Altro 
LAW - Il lato oscuro della legge –  fumetto della Star Comics
L.A.W. – fumetto della DC Comics
Forest Law – personaggio della serie di videogiochi Tekken
Ghiacciaio Law – ghiacciaio dell'Antartide orientale
Marshall Law – personaggio della serie di videogiochi Tekken 
Trafalgar Law – personaggio di One Piece